«Милая Фрэнсис» ( — «Фрэнсис Ха») — американская чёрно-белая трагикомедия режиссёра Ноя Баумбаха, вышедшая на экраны в 2012 году. Премьерный показ фильма состоялся 1 сентября 2012 года на фестивале Telluride Film Festival. Фильм получил крайне высокие оценки кинокритиков, был включен в ряд списков лучших фильмов года, а исполнительница главной роли Грета Гервиг выдвигалась за актёрскую работу на премию «Золотой глобус».

Сюжет 

Главная героиня — 27-летняя жительница Нью-Йорка Фрэнсис Халладэй, проживающая в квартире своей подруги Софии. Не имея способностей к танцам, тем не менее пытается получить работу профессиональной танцовщицы. Однако всякий раз в этом начинании её постигают неудачи.

В ролях

Критика 
Фильм был положительно воспринят большинством мировых кинокритиков: на Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 92 % на основании 158 отзывов. Рейтинг кинозрителей на сайте IMDB — 7,5 из 10.

Неоднократно было отмечено влияние Французской новой волны, в особенности Трюффо, а также Каракса и Джармуша. Ной Баумбах был назван пост-Вуди Алленом, 
Другой кинообозреватель отмечал по поводу чёрно-белого стиля съёмки:

«Милая Фрэнсис» номинирована на премию «Независимый дух» за лучший фильм и лучший монтаж, а также на премию «Бодил» за лучший американский фильм и на Премию британского независимого кино за лучший международный независимый фильм. Грета Гервиг, исполнившая роль главной героини Фрэнсис, номинировалась на «Золотой глобус» 2014 года за лучшую женскую роль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы 2013 года
Фильмы США 2013 года
Чёрно-белые фильмы США
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы на английском языке
Независимые фильмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы по сценариям Греты Гервиг